Mistrzostwa Niemiec w Skokach Narciarskich 2013 – zawody o tytuł mistrza  Niemiec w skokach narciarskich, odbyły się 5 i 6 października 2013 roku w Oberstdorfie.

Zawodnicy o tytuł indywidualnego mistrza Niemiec rywalizowali na skoczni K-120. Zwycięzcą zawodów został Marinus Kraus. Drugie miejsce zajął Karl Geiger, a brąz zdobył Severin Freund. W rywalizacji wzięło udział 48 zawodników. W rywalizacji drużynowej rozgrywanej na obiekcie K-120 zwyciężyła pierwsza drużyna Bawarii BSV. Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci Badenii i Winterbergii SBW, a brązowy medal przypadł w udziale drugie drużynie Bawarczyków BSV.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K 120 (05.10.2013)

Konkurs drużynowy na skoczni K 120 (06.10.2013)

Bibliografia 
 
 
 
 

Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Niemiec w skokach narciarskich
2013 w Niemczech
Sport w Oberstdorfie